

Cinema 
 La lettera  – cortometraggio del 1997 diretto da Dario Migliardi 
La lettera (La lettre) – film del 1999 diretto da Manoel de Oliveira 
La lettera  – film del 2004 diretto da Luciano Cannito

Letteratura 
La lettera  – racconto di William Somerset Maugham apparso nella raccolta "The Casuarina Tree" del 1926

Teatro 
La lettera (The Letter) – dramma di William Somerset Maugham del 1927